

Mechanika i technika 
 filtr – błona lub warstwa zaprojektowana do przepuszczania jedynie pewnych grupy substancji a zatrzymywania innych
 filtr powietrza
 filtr igłowy
 filtr powolny

Motoryzacja 
 filtr oleju
 filtr paliwa
 filtr powietrza
 filtr przegrodowy
 filtr szczelinowy
 filtr cząstek stałych

Akwarystyka 
 filtr akwarystyczny
 filtr biologiczny, filtr gąbkowy, filtr kubełkowy, filtr podżwirowy, filtr przelewowy, filtr pulsacyjny, filtr UV, filtr wewnętrzny, filtr węglowy

Fizyka

Akustyka
 filtr słuchowy – model systemu słuchowego człowieka w postaci analizatora częstotliwości

Optyka 
 filtr – materiał przepuszczający tylko pewien zakres częstotliwości
 filtr dichroiczny
 filtr – płaska nasadka na obiektyw aparatu fotograficznego zmieniająca wygląd fotografowanego obrazu
 filtr Bragga (optoelektronika)

Elektronika 
 filtr – fragment obwodu elektrycznego lub obwodu elektronicznego
 filtr dolnoprzepustowy, filtr środkowoprzepustowy (filtr pasmowy), filtr górnoprzepustowy, filtr środkowozaporowy, filtr aktywny, filtr pasywny
 filtr Butterwortha
 filtr Czebyszewa
 filtr z AFP
 filtr drabinkowy
 filtr cyfrowy
 filtr Kalmana
 filtr obrazów

Informatyka 
 filtr antyspamowy
 filtr graficzny
 filtr rodzinny

Matematyka
 filtr – pojęcie używane głównie w teorii porządków częściowych, teorii algebr Boole'a, topologii i teorii mnogości

Inne znaczenia 
 filtr papierosowy

Miejsca 
 Filtry – rejon i osiedle w Warszawie